Сосновский сельский округ

Российская Федерация

Брянская область 

 Сосновский сельский административный округ Выгоничского района

Калининградская область 

 Сосновский сельский округ Озёрского района (до 2008 года)

Кировская область 

 Сосновский сельский округ Унинского района (до 2021 года)

Московская область 

 Сосновский сельский округ Озёрского района (1994—2006)

Омская область 

 Сосновский сельский округ Азовского немецкого национального района
 Сосновский сельский округ Таврического района

Ульяновская область 

 Сосновский сельский округ Карсунского района

Казахстан

Костанайская область 

 Сосновский сельский округ Мендыкаринского района

Павлодарская область 

 Сосновский сельский округ Щербактинского района